Supergirl, een fictieve superheld
 Supergirl (film), een hiervan afgeleide film uit 1984
 Supergirl (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2015 
 Supergirl (Naklab), een nummer van Anna Naklab uit 2015
 Supergirl (Reamonn), een nummer van Reamonn uit 2000
 Supergirl (Stefania), een nummer van Stefania uit 2020